Мильянес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-Араньуэло. Занимает площадь 17,61 км². Население — 254 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Касереса